Donețk este un oraș din estul Ucrainei.

Donețk se mai poate referi la:
 Donețk, Rostov, un oraș din Rusia, Regiunea Rostov
 Regiunea Donețk,  un oblast (provincie) al Ucrainei de est cu capitala la Donețk

Vezi și
 Râul Doneț
 Aeroportul internațional Donețk
 Bătălia pentru Aeroportul Donețk